Kullamaa (gemeente), een voormalige gemeente in Estland, provincie Läänemaa
 Kullamaa (plaats), een plaats in Estland, gemeente Lääne-Nigula